Териса има више значења:
 Териса (Њујорк)
 Териса (Висконсин)